Čakov est un toponyme qui peut désigner :

Čakov, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Čakov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Voir aussi 
 Cakov

Homonymie de localités en  Tchéquie